Rabbi Levi ist ein Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite, südwestlich des Mare Nectaris, südöstlich des Kraters Zagut und südwestlich von Lindenau.
Der Krater ist stark erodiert, das Innere weist mehrere Nebenkrater auf.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem jüdischen Mathematiker, Astronomen und Talmudgelehrten Levi ben Gershon offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Rabbi Levi auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)